Ел Кура има више значења:

 Ел Кура (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кура (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кура (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кура (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику